ZHO ou Zho peut faire référence à :
 zho, le chinois, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 Zho, mot tibétain qui désigne le lait caillé ou yaourt.